Соля́нка () — род растений семейства . Среди представителей рода встречаются травы, полукустарники, кустарники и деревья, распространённые в Европе, Азии и Африке. Солянки растут в основном на равнинах, на сухих солоноватых почвах.

Ранее род относили к семейству Маревые.

Виды 
Род насчитывает 65 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другие виды выделены или помещёны в роды , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  (в том числе бывший типовой вид ), , , ,  и .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Солянка на сайте USDA NRCS Проверено 24 января 2009 г.

Маревые
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Северной Америки